Seli kan syfta på följande platser:

Estland 

 Selijärv, sjö, Järva län,

Grekland 

 Sellíon, ort, Kreta, Nomós Rethýmnis, 

Robotskapade Estlandförgreningar
Robotskapade Greklandförgreningar